Франс (Франс Усіфуг Єппссон Валль) — шведський співак, представник Швеції на 61-му пісенному конкурсі Євробачення (2016).
 Елі Ульд Мохаммед Валль — мавританський політичний діяч.
 Ер'янс Валль — футбольний стадіон у шведському місті Гальмстад, домашня арена футбольних клубів «Гальмстад» та «ІС Гальмія».